L'edizione 1977-1978 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Cemil Turan (Fenerbahçe Istanbul), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Campione di Turchia 1977-1978.
 Fenerbahçe ammesso alla Coppa dei Campioni 1978-1979.
 Galatasaray e Adanaspor ammesse alla Coppa UEFA 1978-1979.
 MKE Ankaragücü e Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Campionato turco di calcio